Stony Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stony Point (Michigan)
Stony Point (New York)
Stony Point (North Carolina)
Stony Point (Oklahoma)